Az Allsvenskan 1982-es szezonja volt a bajnokság ötvennyolcadik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IFK Göteborg lett. Ez volt a klub ötödik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Sved